

Первый этап 
28-30 августа 2001 года

Группа 1 (Югорск)

Группа 2 (Санкт-Петербург)

Группа 3 (Новосибирск)

Группа 5 (Саратов)

Группа 6 (Екатеринбург)

Группа 7 (Москва)

Группа 8 (Москва)

Группа 12 (Москва)

Группа 13 (Кстово) 
Зал всемирной академии самбо

Второй этап 
28-30 сентября 2001 года

Группа 1 (Москва)

Группа 2 (Москва)

Группа 3 (Екатеринбург)

Группа 4 (Новосибирск)

Группа 5 (Казань)

Группа 6 (Югорск)

Группа 7 (Кстово)

Группа 8 (Санкт-Петербург)

Финальный этап 
23-27 декабря 2001 года, г. Екатеринбург

Группа «А»

Группа «Б»

Финал четырёх 

Кубок России по мини-футболу
Футбол в России в 2001 году